Luis II de Hesse-Darmstadt (en alemán, Ludwig II. von Hessen-Darmstadt; Darmstadt, 26 de diciembre de 1777- Darmstadt, 16 de junio de 1848) fue desde 1830 hasta 1848, el gran duque de Hesse-Darmstadt.

Primeros años 

Era el hijo mayor del gran duque Luis I de Hesse-Darmstadt y de su esposa y prima hermana, la landgravina Luisa de Hesse-Darmstadt. Estudió desde 1795 en la Universidad de Leipzig.

En 1804 asistió a la coronación de Napoleón Bonaparte en París. Después de la elevación de su padre en 1806, se convirtió en heredero y fue llamado, Luis heredero del gran duque. Luis estuvo en el Congreso de Erfurt y en el Congreso de Viena. Asistió también a la coronación de Luis XVIII de Francia en París.

De conformidad con la Constitución del Gran Ducado de Hesse, fue el príncipe Luis desde 1820 hasta su nombramiento como gran duque en 1830. Participó en sus reuniones, pero sin demasiado compromiso. Una excepción fue su intento de defender la constitución de marzo de 1820 impuesta contra las enmiendas (la última constitución de diciembre de 1820) por parte de los estados.

Mostró poco interés en los asuntos gubernamentales, aunque el primer ministro, primero Karl Ludwig Wilhelm von Grolman, luego Karl du Thil, trató de involucrarlo y mantenerlo informado por carta. Desde 1823, Luis fue miembro del Consejo de Estado.

Después de asumir el cargo
Tras asumir el cargo el 6 de abril de 1830, generalmente permaneció aislado en Darmstadt, la demanda de que sus considerables deudas pasaran al fondo de amortización de la deuda pública provocó un conflicto inicial con los latifundistas, conflicto que, por su orientación cada vez más reaccionaria, se prolongó durante todo su reinado. Poco después de que asumiera el gobierno, hubo disturbios en Alto Hesse, que fueron sofocados por su hermano, el príncipe Emilio. El príncipe también fue la figura decisiva en el fondo, junto con el primer ministro Carlos du Thil.

Renuncia al gobierno y muerte 
No estaba a la altura de los acontecimientos de la Revolución de Marzo. Por lo tanto, se trasladó el 5 de marzo de 1848 a su hijo, Luis III, la corregencia.

Después de su muerte poco después, Luis II fue enterrado en la cripta de los landgraves en la Iglesia de la ciudad de Darmstadt, y en 1910 su féretro fue trasladado a Rosenhöhe.

Matrimonio y descendencia 
Se casó el 19 de junio de 1804 con su prima, la princesa Guillermina de Baden (1788-1836), hija del príncipe heredero Carlos Luis de Baden y de la landgravina Amalia de Hesse-Darmstadt.

El matrimonio de Luis y Guillermina tuvo seis hijos:
 Luis III (1806-1877), gran duque de Hesse-Darmstadt.
 Carlos (1809-1877), padre del gran duque Luis IV de Hesse-Darmstadt.
 Un niño nacido muerto (1820).
 Isabel (1821-1826).
 Alejandro (1823-1888), casado morganáticamente con la condesa Julia de Hauke.
 María (1824-1880), zarina de Rusia por su matrimonio con el zar Alejandro II de Rusia.

Parece ser que los cuatro últimos hijos fueron engendrados por el barón Augusto de Senarclens de Grancy, amante de la gran duquesa.

Distinciones honoríficas 
  Soberano gran maestre de la Orden del León Dorado ().
  Soberano gran maestre de la Orden de Luis ().
  Soberano gran maestre de la Orden de Felipe el Magnánimo ().

Grandes Duques de Hesse-Darmstadt
Nobles de Alemania del siglo XVIII
Nobles de Alemania del siglo XIX
Grandes maestres de la Orden del León dorado
Grandes maestres de la Orden de Luis
Grandes maestres de la Orden de Felipe el Magnánimo
Landgraves de Hesse-Darmstadt
Casa de Hesse-Darmstadt
Nacidos en Darmstadt
Fallecidos en Darmstadt